Il singolare dell'ATP Volvo International 1995 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Boris Becker era il detentore del titolo, ma ha perso nei quarti contro Richard Krajicek.

Andre Agassi ha battuto in finale 3–6, 7–6 (7–2), 6–3 Krajicek.

Teste di serie
le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

ATP Volvo International 1995
ATP Tour 1995